Гранд-Форкс () — англоязычный топоним:

 Гранд-Форкс (Северная Дакота) — город в США.
 Гранд-Форкс (Британская Колумбия) — город в Канаде.
 Гранд-Форкс (округ, Северная Дакота) — округ в штате Северная Дакота, США
 Гранд-Форкс (аэропорт) — аэропорт в США, вблизи города Гранд-Форкс.
 Гранд-Форкс (авиабаза) — авиабаза в США, вблизи города Гранд-Форкс.